Ludovit Václav Lachnit (1746-1820)  - Tsjechische hoornist en componist
 Max Lachnit (1900-1972) - Duitse architect en beeldhouwer
 Wilhelm Lachnit (1899-1962) Duitse kunstschilder

Zie ook
 Lachniet